Матс Віландер був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його несподівано переміг Андрій Чесноков.

17-річний Майкл Чанг виграв титул і таким чином став наймолодшим переможцем турнірів Великого шолома в історії. Серед тих, кого він переміг, був перший номер рейтингу і триразовий чемпіон цього турніру Іван Лендл. Іхній поєдинок вважають одним із найважливіших матчів відкритих чемпіонатів Франції у відкриту еру.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1989 French Open Men's Singles draw 

1989 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу